Sevenich heißen die Orte:
 Sevenich (Beltheim), Ortsteil der Ortsgemeinde Beltheim im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz 
 Sevenich (Münstermaifeld), Stadtteil von Münstermaifeld im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Sevenich (Titz), Ortsteil der Gemeinde Titz im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Sevenich ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Sevenich (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Maria Meyer-Sevenich (1907–1970), deutsche Politikerin (CDU, SPD), MdL

Siehe auch:
 Sevenig